Op de 49e vrouweneditie van het Australian Open in 1975 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 21 december 1974 tot en met 1 januari 1975.

Toernooisamenvatting 
De als tweede geplaatste titelverdedigsters Evonne Goolagong en Peggy Michel wonnen het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Margaret Court en Olga Morozova in twee tiebreak-sets. Het was hun achtste gezamen­lijke titel, de derde op grandslamtoernooien. De Australische Goolagong had daar­naast 31 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Amerikaanse Michel drie.

De Belgische Michèle Gurdal speelde samen met Française Frédérique Thibault – zij bereikten de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF
 Australian Open, Toernooi­schema tennisforum (januari 1975)

Australian Open
ITF-toernooi in 1975